Caffi ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Caffi (* 1964), italienischer Formel-1-Rennfahrer
 Francesco Caffi (1778–1874), Musikhistoriker
 Ippolito Caffi (1809–1866), italienischer Maler
 Margherita Caffi (um 1650–1710), italienische Stilllebenmalerin
 Reto Caffi (* 1971), Schweizer Filmregisseur
 Urbain Caffi (1917–1991), italienisch-französischer Radrennfahrer